Tissot - uma marca de relógios

Pessoas
James Tissot
Pierre Tissot

Desambiguações de sobrenomes